Aktaş (Araç)
 Aktaş (Arapgir), een dorp in het Turkse district Arapgir
 Aktaş (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Aktaş (Sivrihisar), een dorp in het Turkse district Sivrihisar
 Aktaş (Uşak), een dorp in het Turkse district Uşak